Лама може да се отнася до:

 лама – вид южноамерикански бозайник
 лама – тибетски духовен учител или
 Далай Лама – върховният лама

Вижте също 
 Ламя